Андольсем, Андольса́йм ( [] или [ãdolsaɪm]) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Кольмар-2. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав округа Кольмар и являлась центром ныне упразднённого кантона Андольсайм.

Площадь коммуны — 11,6 км², население — 2238 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 2240 человек (2012), плотность населения — 193,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2232 человека, а в 2012 году — 2240 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1502 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1150 были экономически активными, 352 — неактивными (показатель активности 76,6 %, в 1999 году — 75,9 %). Из 1150 активных трудоспособных жителей работали 1084 человека (549 мужчин и 535 женщин), 66 числились безработными (32 мужчины и 34 женщины). Среди 352 трудоспособных неактивных граждан 148 были учениками либо студентами, 134 — пенсионерами, а ещё 70 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 853 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 2330 человек. При этом медиана доходов составила 24903 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Андольсем